Влади́мир Лиси́цын:
 Лисицын, Владимир Николаевич (1936—1993) — советский и российский физик, профессор.
 Лисицын, Владимир Фёдорович (1938—1971) — советский футболист, вратарь.
 Лисицын, Владимир Юрьевич (род. 1965) — автор-исполнитель собственных песен.